Résultats détaillés de l'édition 2014 du tournoi de tennis professionnel masculin de Delray Beach. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 Marin Čilić remporte le tournoi en simple pour la première fois face à Kevin Anderson en finale. Il remporte son  ATP en s'imposant pour la  contre le Sud-africain en 5 confrontations.
 En double, la paire Bob Bryan - Mike Bryan s'impose en finale face à František Čermák et Mikhail Elgin. Il s'agit de leur  ensemble, du  en double pour Bob et du  pour Mike, alors que les finalistes s'inclinent respectivement pour la  et la  en finale.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Delray Beach
 Saison 2014 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

ATP 2014
Delray Beach
Tennis aux États-Unis en 2014
Tennis en février 2014
Sport en Floride en 2014
Sport aux États-Unis en février 2014